«Шикшаштака» ( «Повчання у восьми віршах»;шикша означає «повчання», і 'аштака' означає «вісім») - поема на санскриті, що складається з восьми віршів і написана на початку XVI століття Чайтаньєю Махапрабгу - основоположником гаудія-вайшнавістської традиції індуїзму. Є єдиним повчанням, залишеним Чайтаньєю Махапрабгу в письмовій формі. Філософсько-богословська основа гаудія-вайшнавізму була створена пізніше головними послідовниками Чайтан'ї - вріндаванскімі Госвамі.

Вважається, що у восьми віршах «Шікшаштакі» відображена основна сутність вчення Чайтан'ї. Зокрема, у своїй поемі Чайтан'я формулює важливість повторення (джапа) і оспівування (кіртан) імен Крішни.

«Шікшаштака» цитується на «Чайтан'я-чарітамріте», агіографії Чайтан'ї Махапрабгу, написаної Крішнадасой Кавіраджей XVII століття е на бенгалі.

Вісім віршів Шікшаштаки 

 Слава санкіртані Шрі Крішни, яка очищує серце від пилу, що накопився за довгі роки, і гасить пожежу обумовленого життя, повторюваних народжень і смертей. Рух санкіртани - вище благословення усьому людству, тому що воно поширює промені благословляючого місяця. У ньому - душа всього трансцендентного знання. Воно збільшує океан духовного блаженства і дає нам можливість повною мірою насолодитися смаком нектару, якого ми завжди спраглі.

 О мій Господь, одне Твоє Святе Ім'я здатне дарувати благословення всім живим істотам, а у Тебе сотні і мільйони таких імен, як Крішна і Говінда. У ці трансцендентні імена Ти вклав усі Свої трансцендентні енергії, і немає навіть суворих правил оспівування Твоїх Імен. О мій Господь, по доброті Своїй Ти дав нам можливість легко наблизитися до Тебе, оспівуючи Твої Святі Імена, але я настільки невдалий, що не відчуваю потягу до них.

 Слід оспівувати Святе Ім'я Господа в смиренному стані розуму, почуваючи себе нижче соломи, що лежить на вулиці. Слід бути терплячішим за дерево, позбавленим почуття фальшивого престижу і завжди бути готовим виразити пошану іншим, не очікуючи поваги до себе ні від кого. Тільки в такому стані розуму можна оспівувати Святе Ім'я Господа безперервно.

 О Всемогутній Господь, я не хочу збирати багатства, мені не потрібно ні прекрасних жінок, ні послідовників. Я хочу тільки одного - безпричинного відданого служіння Тобі, життя за життям.

 О син Махараджі Нанди (Крішна), я Твій вічний слуга, але так вже сталося, що я упав в океан народжень і смерті. Прошу Тебе, визволи мене з цього океану смерті, і нехай я буду одним з атом ів у Твоїх лотос них стіп.

 О мій Господь, коли ж очі мої прикрасяться сльозами любові, безперестанку ллються при співі Твого Святого Імені? Коли здригнеться мій голос і волосся на тілі стане дибки при повторенні Твого Імені?

 О Говінда! Кожна мить розлуки з Тобою здається мені вічністю. Сльози ллються з очей моїх, як потоки дощу, і без Тебе весь світ здається мені порожнім.

 Для мене немає іншого Господа, крім Крішни, і Він залишиться Ним, навіть якщо Він грубо обійме мене або розіб'є моє серце, не з'являючись мені на очі. Він вільний робити все що побажає, бо Він, незважаючи ні на що, мій Господь, якому я поклоняюся, і залишиться Ним назавжди.

Примітки

Посилання 
 «Шрі Шікшаштака»  з «Шрі Санмодана Бхашьямой» Бхактівіноди Тгакура і коментарями Бгактісіддханта Сарасваті 
 Короткий нарис життя Чайтан'ї Махапрабгу 
 Біографія Чайтан'ї Махапрабгу

Історія індуїзму
Віршовані твори Індії
Тексти на санскриті